Short (engl.  „kurz“, „klein“) steht für:

 Short (Texas), Stadt in Texas
 Short (Mondkrater),  Einschlagkrater auf dem Mond
 short, Begriff aus der Finanzwelt, siehe Long- und Short-Position
 short, Datentyp in der Informatik, siehe Integer (Datentyp)
 Short hundredweight, Maßeinheit, siehe Hundredweight
 Short ton, Maßeinheit, siehe Tonne (Einheit) #Short ton

Unternehmen:

 Short Brothers (Flugzeughersteller), britischer Flugzeughersteller
 Short Brothers (Werft), britische Werft
 Short Motorsport, brasilianischer Automobilhersteller

Short ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Short (* 1937), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bobby Short (Robert Waltrip Short; 1924–2005), US-amerikanischer Sänger und Pianist
 Casey Short (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin, siehe Casey Krueger
 Clare Short (* 1946), britische Politikerin und Frauenrechtlerin
 Columbus Short (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Craig Short (* 1968), englischer Fußballspieler und -trainer
 Dewey Jackson Short (1898–1979), US-amerikanischer Politiker
 Don L. Short (1903–1982), US-amerikanischer Politiker
 Dorothy Short (1914–1963), US-amerikanische Schauspielerin 
 Edward Short, Baron Glenamara (1912–2012), britischer Politiker
 Elizabeth Short (1924–1947), US-amerikanisches Mordopfer
 Greta Short (* 1999), deutsche Schauspielerin, siehe Greta Goodworth
 Jack Short (1928–1976), englischer Fußballspieler
 Jake Short (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler
 James Short (1710–1768), britischer Mathematiker und Optiker
 James F. Short (1924–2018), US-amerikanischer Soziologe

 Jonathan Short (1959–2006), US-amerikanischer Szenenbildner
 Kawann Short (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ken Short (1927–2014), australischer Geistlicher, Bischof von Parramatta
 Laurie Short (1915–2009), australischer Gewerkschaftsfunktionär
 Lester Leroy Short (* 1933), US-amerikanischer Ornithologe
 Lewis Short (* 1990), englischer Fußballspieler

 Marc Short (* um 1969), US-amerikanischer Administrationsmitarbeiter
 Marjorie Anne Short, US-amerikanische Filmschaffende
 Martin Short (* 1950), kanadischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent
 Martin Short (Rennfahrer) (* 1959), britischer Autorennfahrer
 Nigel Short (* 1965), englischer Schachspieler
 Philip Short (Biograph) (* 1945), britischer Journalist, Auslandskorrespondent und Biograph
 Philip Short (1960–2018), irischer Schachspieler
 Rebecca Short (* 1974), neuseeländische Managerin

 Thomas Short (1711–1788), schottischer Optiker
 Thomas Vowler Short (1790–1872), britischer Geistlicher und Schriftsteller
 Walter C. Short (1880–1949), US-amerikanischer General
 William Short (* 1756 oder 1759; † 1849), US-amerikanischer Diplomat
 Winston Short (* 1945), Sprinter aus Trinidad und Tobago

Sonstiges:
 Short Island, Insel vor der Davis-Küste, Grahamland, Antarktika
 Mount Short, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Shorts (Begriffsklärung)